

Astronomia
 3857 Cellino – asteroide della fascia principale

Geografia
Cellino Attanasio – comune italiano provincia di Teramo
Cellino di Sopra e di Sotto – frazioni del comune italiano di Claut, in provincia di Pordenone
Cellino San Marco – comune italiano in provincia di Brindisi

Persone
Massimo Cellino – imprenditore italiano, proprietario e presidente del Brescia Calcio